A Bíbor-hegyi Obszervatórium (kínai:紫金山天文台; pinyin=Zĭjīnshān Tiānwéntái) más néven Cecsinsan Csillagvizsgáló egy csillagvizsgáló, mely a kínai Nanjing település közelében. a Bíbor-hegyen található.

A csillagvizsgáló történetében Zhang Yuzhe töltötte be leghosszabb ideig az igazgatói posztot; 1950-től 1984-ig volt e megtisztelő cím birtokosa.

A csillagvizsgálóhoz számos periodikus (60P/Tsuchinshan. 62P/Tsuchinshan) és nem periodikus (C/1977 V1) üstökös felfedezése köthető.
Ezenfelül rengeteg kisbolygó felfedezése is kapcsolható hozzá. A legfontosabbak: 2223 Sarpedon. 2260 Neoptolemus. 2363 Cebriones. 2456 Palamedes és a 3494 Purple Mountain.

További információk 

 Purple Mountain Observatory website (kínaiul és angolul)

Csillagászati obszervatóriumok
Kína építményei